Тимандра — героиня древнегреческой мифологии, одна из дочерей царицы Леды и спартанского царя Тиндарея.
 (603) Тимандра — астероид главного пояса, который был открыт 20 сентября 1908 года.